Gorodiszcze () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Gorodiszcze – miasto w obwodzie penzeńskim
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie czelabińskim
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie iwanowskim
 Gorodiszcze – osiedle typu wiejskiego w Kraju Krasnojarskim
 Gorodiszcze – wieś w rejonie dmitrijewskim obwodu kurskiego
 Gorodiszcze – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Gorodiszcze – wieś w rejonie ponyrowskim obwodu kurskiego
 Gorodiszcze – wieś w rejonie rylskim obwodu kurskiego (sielsowiet koziński)
 Gorodiszcze – chutor w rejonie rylskim obwodu kurskiego (sielsowiet nikolnikowski)
 Gorodiszcze – wieś w rejonie sowietskim obwodu kurskiego
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie nowosybirskim
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie orenburskim
 Gorodiszcze – chutor w obwodzie rostowskim
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie tambowskim
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie tomskim
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie tulskim
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie tiumeńskim
 Gorodiszcze – wieś w rejonie diemidowskim obwodu smoleńskiego
 Gorodiszcze – wieś w obwodzie włodzimierskim
 Gorodiszcze – osiedle typu miejskiego w obwodzie wołgogradzkim

Strony ujednoznaczniające